Olympiabahn steht für

 Olympiabahn (Axamer Lizum), Standseilbahn in der Axamer Lizum in Tirol
 umgangssprachlich für Radrennbahnen, Rodelbahnen oder Eisschnelllaufbahnen, auf welchen Wettbewerbe der Olympischen Spiele stattfanden